In 1899/00 werd het tweede voetbalkampioenschap gespeeld dat georganiseerd werd door de Zuid-Duitse voetbalbond. Straßburger FV werd kampioen. Er was dit jaar nog geen eindronde om de Duitse landstitel.

Voorronde

1. Kreis

2. Kreis

Karlsruher FV verloor maar tekende om onbekende redenen protest aan en Frankonia besloot om uit de voetbalbond te treden waardoor KFV verder mocht.

3. Kreis

Freiburger FC won, maar trok zich terug waardoor Straßburger FV alsnog naar de eindronde mocht.

Eindronde

Deelnemers

Halve Finale 

Mannheim protesteerde succesvol tegen de wedstrijd omdat hun verdediger Brückel niet aan de wedstrijd mocht deelnemen. 

Er werd geen verlenging gespeeld zodat er een derde wedstrijd volgde.

Finale

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Zuid-Duitse voetbalbond
Duits competitievoetbal 1899/00